Midland League 1893–94 var den femte sæson i den engelske fodboldliga Midland League. Ligaen havde deltagelse af 11 hold, der spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle. Turneringen blev vundet af Burton Wanderers, som dermed vandt ligaen for første gang.

Resultater

Kilder / eksterne henvisninger 
 RSSSF – Midland League

Noter 

Sæsoner i Midland League (1889-1960)
Fodbold i 1893
Fodbold i 1894